Lechi steht für:

 Lechi, radikal-zionistische, paramilitärische Untergrundorganisation in Palästina während des britischen Mandats

Lechi ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Lechi (1766–1836), italienischer General in napoleonischen Diensten
 Teodoro Lechi (1778–1866), italienischer General in napoleonischen Diensten